Burg Schlossberg, teils Ruine, Burgstall oder ähnlich, teils auch Schloßberg geschrieben, steht für folgende Bauwerke:

in Deutschland:
 Burgruine Schlossberg (Bruckdorf) (auch: Bruckdorf oder Sinzing), abgegangene Spornburg bei dem Ortsteil Bruckdorf der Gemeinde Sinzing im Oberpfälzer Landkreis Regensburg
 Burgstall Schlossberg (Degernbach), Burgstall in Degernbach in der niederbayerischen Stadt Bogen im Landkreis Straubing-Bogen
 Burgstelle Schloßberg (Dettingen), abgegangene Burg bei Dettingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Burgstall Schlossberg (Falkenberg), östlich von Sillaching, einem Ortsteil der niederbayerischen Gemeinde Falkenberg im Landkreis Landshut
 Burgstall Schlossberg (Gablingen), abgegangene Burg bei Gablingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Burgstall Schlossberg (Gauting), abgegangene Burg bei Gauting, Landkreis Starnberg, Bayern
 Ringwall Schlossberg, abgegangene Wallburg, bei Oberelkofen, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Burgstall Schlossberg (Nordhalben), abgegangene Burg bei Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern
 Burgstall Schlossberg (Seibelsdorf), abgegangene Burg bei Seibelsdorf, Landkreis Kronach, Bayern
 Burgstall Am Schlossberg, abgegangene Burg bei Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Burg Lohra, Burgruine in Großlohra, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Burgstall Schlossberg (Haidhof), abgegangene Burg bei Egloffstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Burg Schlossberg (Heggbach), abgegangene Burg bei Laupheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Burgstall Schlossberg (Hesselberg), abgegangene Burg bei Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstad, Bayern
 Burgstall Schlossberg (Kümmersreuth), abgegangene Burg bei Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Burg Habsberg, abgegangene Burg bei Langenenslingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Burgstall Schlossberg (Marklkofen), Niederbayern
 Burgstall Schlossberg (Rimbach),in Rattenbach, einem Ortsteil der niederbayerischen Gemeinde Rimbach im Landkreis Rottal-Inn
 Burgstall Schlossberg (Schönstein), in Schönstein, einem Ortsteil der niederbayerischen Gemeinde Stallwang im Landkreis Straubing-Bogen
 Burgstall Schlossberg (Unterholsbach), abgegangene Burg bei Unterholsbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Burg Schlossberg (Uttenweiler), abgegangene Burg bei Uttenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Burgstall Schlossberg (Windorf), ehemalige Burganlage im Landkreis Passau
 Burgstall Schloßberg (Tiefenbach), nordöstlich von Schloßberg, einem Ortsteil der niederbayerischen Gemeinde Tiefenbach im Landkreis Landshut
 Burgstall Schlossberg (Veitsaurach), abgegangene Höhenburg südöstlich des Ortsteils Veitsaurach der Stadt Windsbach im Landkreis Ansbach in Mittelfranken, Bayern

in Österreich:
 Burgstall Schloßberg (Moosbach), abgegangene Burg bei Moosbach, Innviertel, Oberösterreich, Österreich
 Burgruine Schlossberg (Tamsweg) (auch: Ruine beim Zechnergut oder Zechner am Schlossberg), im Seethal, Gemeinde Tamsweg im Lungau, Land Salzburg
 Burg Schlossberg (Seefeld in Tirol), abgegangene Burg bei Seefeld in Tirol, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol, Österreich

in der Schweiz:
 Burg Schlossberg (La Neuveville), bei La Neuveville, Kanton Bern, Schweiz

in Tschechien:
 Kamenický hrad (Burg Kempnitz, Kampnitz), bei Česká Kamenice, auf dem Zámecký vrch im Böhmischen Mittelgebirge, Ústecký kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Abschnittsbefestigung Schlossberg
 Burg Schlösselberg
 Burgstall Schomberg auf dem Schandauer Schlossberg
 Haus Schlossberg/Haus Schloßberg
 Schloss Schlossberg
 Schlossburg